Сен-Вікто́р-сюр-Авр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на захід від Парижа, 85 км на південь від Руана, 45 км на південний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Віктор-сюр-Авр на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Віктор-сюр-Авр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Віктор-сюр-Авр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер